Ganter steht für:

 die männliche Gans
 Brauerei Ganter in Freiburg im Breisgau
 Ganter (Lagerbaum), einen Block als Auflage für Holzfässer im Lagerkeller der Brauerei oder im Weinkeller
 Otto Ganter GmbH & Co. KG

Ganter ist der Familienname folgender Personen:
 Angela Ganter (* 1976), deutsche Althistorikerin
 Christoph Ganter (* 1980), deutscher Graffiti-Künstler und Illustrator
 Christoph Erik Ganter, Pseudonym von Curt Elwenspoek (1884–1959), deutscher Regisseur, Schauspieler und Schriftsteller
 Bernard James Ganter (1928–1993), US-amerikanischer Bischof
 Bernhard Ganter (* 1949), deutscher Mathematiker
 Dionys Ganter (1798–1862), deutscher Maler
 Gerhard Ganter (* 1945), deutscher Jurist und Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof
 Hans-Paul Ganter-Gilmans (1917–1955), deutscher Politiker (CDU), DDR
 Ludwig Ganter (1876–1961), deutscher Jurist
 Magdalena Ganter (* 1986), deutsche Chansonsängerin, Schauspielerin und Komponistin
 Markus Ganter (* 1986), deutscher Musikproduzent
 Martin Ganter (* 1943), deutscher Schriftsteller, Philosoph, Physiker und Pädagoge
 Nikolaus Ganter (1809–1886), deutscher Maler und Schwarzwälder Lokaldichter, der in Knittelversen formulierte
 Robert Ganter (1896–1974), deutscher Politiker (CDU), MdL Baden-Württemberg
 Wolfgang Ganter (* 1978), deutscher Bildender Künstler

Siehe auch:
 Ganther
 Gander (Begriffsklärung)